Amerikai Egyesült Államok
 Erskine (Minnesota)
 Erskine (Nyugat-Virginia)
 Erskine (Oregon)
 Ausztrália
 Erskine (Dél-Ausztrália)
 Erskine (Nyugat-Ausztrália)
 Egyesült Királyság
 Erskine (Renfrewshire)
 Kanada
 Erskine (Alberta)